L'abréviation DNSAP peut signifier : 

 Parti national-socialiste des travailleurs danois, un parti politique danois d'extrême droite actif de 1930 à sa dissolution en 1945 ;
 Diplôme national supérieur d'arts plastiques, un diplôme français qui sanctionne le cursus d'études complet post-baccalauréat de cinq années à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris.

Homonymie
Abréviation